Комаров Олександр
 Комаров Олександр Андрійович (* 1999) — російський борець греко-римського стилю 
 Комаров Олександр Валерійович (* 1972) — президент «Київстар» (з грудня 2018)
 Комаров Олександр Валерійович (* 1988) — український плавець
 Комаров Олександр Георгійович (1923—2013) — радянський хокеїст
 Комаров Олександр Федорович (1842—1918) — український публіцист.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок